P46 peut faire référence à :
 HMS Unruffled (P46), un sous-marin de la Royal Navy ;
 Papyrus 46, un papyrus du Nouveau Testament.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres